Ferreira (nome de família) — apelido português e galego
Rio Ferreira — rio de Portugal
Ferreira do Zêzere — vila portuguesa pertencente ao distrito de Santarém.
Ferreira de Aves - freguesia portuguesa do município de Sátão.
Ferreira do Alentejo - vila portuguesa pertencente ao distrito de Beja
Ferreiras - freguesia portuguesa do município de Albufeira
Ferreira (peixe) ou Lithognathus mormyrus — espécie de peixe

Localidades

Ferreira (bairro de São Paulo) — bairro da cidade de São Paulo
Ferreiras (São Gonçalo do Sapucaí) — distrito do município de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais
Prado Ferreira — município do estado do Paraná

Ferreira (Granada)

Ferreira (Macedo de Cavaleiros)
Ferreira (Paços de Ferreira)
Ferreira (Paredes de Coura)
Ferreiras (Albufeira)

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas